Spoorlijn 146 (Polen)
Spoorlijn 146 (Tsjechië)